Panou ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Panou (Schauspieler), kanadischer Filmschauspieler
 Poly Panou (1940–2013), griechische Volkssängerin
 Zois Panou (1765–1846), griechischer Politiker und Revolutionär